est un album live des Stranglers enregistré le  et paru en 1992.

Titres 
 Tits
 Choosey Susie
 Goodbye Toulouse
 Bitching
 Mean to Me
 School Mam
 Peasant in the Big Shitty
 In the Shadows
 Walk On By
 Princess of the Streets
 Go Buddy Go
 No More Heroes
 Straighten Out
 Peaches
 Hanging Around
 Dagenham Dave
 Sometimes
 Bring on the Nubiles
 London Lady

Liens externes 

Album des Stranglers
Album live sorti en 1992